Тенгелла (? — 1512) — засновник і манса (володар) державного утворення фульбе і малінке в 1490—1512 роках.
 Колі Тенгелла (? — 1537) — 1-й сатігі (імператор) держави Фута-Торо в 1513—1537 роках.
 Лабба Тенгелла (? — 1538) — 2-й сатігі (володар) імперії Фута-Торо в 1537—1538 роках.
 Самба Тенгелла (? — 1539) — 3-й сатігі (володар) імперії Фута-Торо в 1538—1539 роках.